Norvégia 18 megyéjét (, tsz. fylker)  a közigazgatás eggyel alacsonyabb szintjén 422 községre (kommune, kommuner) osztották tovább. A főváros, Oslo megye és község is egyben.

A község a helyi önkormányzat legalacsonyabb szintje Norvégiában. Egy-egy községhez több település is tartozhat, ezeknek  azonban nincsenek helyi önkormányzati jogaik. A községek felelnek az alapfokú oktatásért (10. osztályig), a beteglátogatásokért, a szociális ellátásokért (mint a munkanélküliségi ellátás), a helyi gazdasági fejlesztésért és a helyi utakért. Az igazságszolgáltatás és az egyházi szolgáltatások Norvégiában nemzeti szintűek.

Történelem 

A norvég községi rendszer folyamatosan változik, a trend a helyhatóságok számának csökkenése. A községek száma 1930-ban még 747 volt, ma 422. Léteznek tervek további összevonásokra, és van ebbe az irányba ható politikai nyomásgyakorlás is. Vannak azonban olyan tényezők is, amelyek a folyamatot lassítják. Mivel az egyes önkormányzatok állami finanszírozása a szükségletek alapján történik, egy-egy helyhatóság nehezen mond le a forrásokért való önálló lobbizást lehetővé tévő autonómiájáról. A gyakorlat az, hogy a község-összeolvadásoknak önkéntesnek kell lenniük.

A községek listája

Jegyzetek

Lásd még 
 Norvégia korábbi községeinek listája
 Formannskapsdistrikt

Norvégia közigazgatása